Topits Alajos József (*1855–†1926) császári és királyi udvari szállító, a „Topits József fia” nevű Első Magyar gőztésztagyár tulajdonosa, a Ferenc József-rend lovagja, az Országos Ipar Tanács tagja, az Országos Iparegyesület Igazgatóságának a tagja.
Topits Alajos Nándor (*1894–†1930), tartalékos főhadnagy az 1. honvéd huszárezredben, Topits József fia gőztésztagyár igazgatója.